Pojem Guaraní je primárně označení národa jihoamerických pueblových indiánů, může ale znamenat též:

 Guaraní (jazyk) – jihoamerický indiánský jazyk používaný v oblasti na rozmezí Brazílie, Argentiny, Bolívie a Paraguaye (v Paraguayi a argentinské provincii Corrientes je guaraní jedním z úředních jazyků)
 Akvifer Guaraní – Akvifer (obrovský podzemní zvodnělý horizont zeminy nasáklé vodou, velká zásobárna pitné vody) v téže oblasti Jižní Ameriky
 Paraguayský guaraní – oficiální měna Paraguaye